Засецкое — название нескольких населённых пунктов:
 Засецкое — деревня в Торбеевском районе Мордовии.
 Засецкое — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Засецкое — деревня в Узловском районе Тульской области.